Тёмная вода — название фильмов.
 «Тёмная вода» () — фильм ужасов режиссёра Вальтера Саллеса по рассказу Кодзи Судзуки, снят в 2005 году.
 «Тёмная вода» () — шведский триллер 2012 года, режиссёр Рафаэль Эдхольм.
 «Тёмная вода» — одиннадцатый эпизод восьмого сезона британского телесериала «Доктор Кто». Премьера серии состоялась 1 ноября 2014 года.

См. также 
 Тёмные воды